Syndicate – videogioco del 1993
Syndicate – videogioco del 2012
Syndicate – singolo dei The Fray